

Persone 
 Cristian Stellini – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Jacopo Stellini – abate, scrittore, filosofo e professore
 Maria Antonia Scalera Stellini – poetessa e drammaturga italiana

Altro 
 Liceo Classico Jacopo Stellini – liceo classico statale di Udine
 Biblioteca del Liceo Classico Jacopo Stellini – biblioteca del liceo omonimo